Carlo Scognamiglio, homme politique et professeur italien, président du Sénat de 1994 à 1996. 
 Carlo Scognamiglio, coureur cycliste.